KH-9 steht für:
 KH-9 Hexagon, ein US-amerikanischer optischer Spionagesatellit
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz

KH09